Claudemir ist ein männlicher Vorname.

Bekannte Namensträger 
 Claudemir Jerônimo Barreto (* 1981), deutscher Fußballspieler, siehe Cacau
 Claudemir Vítor Marques (* 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Claudemir Domingues de Souza (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Claudemir Rodrigues Ferreira da Silva (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Claudemir de Oliveira Andrade (* 1950), brasilianischer Journalist

Männlicher Vorname